Валентин Иванович Козлов: Козлов, Валентин Иванович (1930—1996) — советский и российский офтальмолог.
 Козлов, Валентин Иванович (род. 1940) — заведующий кафедрой анатомии человека РУДН.
 Козлов, Валентин Иванович (1959 — ?) — советский футболист.

Примечания